Con il titolo di Imperatore dei romani si può intendere:
l'Imperatore romano
l'Imperatore bizantino, il cui titolo formale era Re dei Romani (in greco Basíleus ton romaíon)
l'Imperatore del Sacro Romano Impero, il cui titolo formale era Imperatore dei Romani (in latino Romanorum Imperator)